Хула може да се отнася за:
 хула – клевета, рязко осъдителна оценка за човек, хора

Топоними 
 Хула - уореда (община) в Югозападна Етиопия, Регион на южните нации, зона Сидама, с население 253 540 жители към 2005 г.

Топоними от Близкия изток, с еднакво произношение (الحولة‎, Ху́ла), но с различна транскрипция на латиница (Hula, Houla, Hulah и др.):
 Хула - почти пресушено езеро и долина в Североизточен Израел, Северен окръг, през която преминава река Йордан след извирането ѝ от планината Хермон
 Хула - село в Южен Ливан, мухафаза Набатия, кадаа Марджаюн
 клане в Хула, Ливан – масово избиване на селяни (от 35 до 58 д.), от израелски военни, на 31 октомври – 1 ноември 1948 г.
 Хула - долина в Сирия, мухафази Хомс и Хама, с 4 села и главен град Кафър Лаха (كفر لاها‎, Kafr Laha, 20 041 жители към 2004 г.), наричан също и Хула
 клане в Хула, Сирия – масово избиване на цивилни (108 д.) в селата Талду (Taldou, 15 727 жители към 2004 г.) и Ал-Шумария (Al-Shumariyeh) в долината, дело на неустановени извършители (терористи или проправителствени милиции) след танков и артилерийски обстрел от сирийската армия, предизвикан от стълкновение с въоръжени бунтовници в Талду, на 25 май 2012 г.

Други 
 хула - хавайски народен танц
 „Хула“ () – ням черно-бял американски филм от 1927 г., чиято главна героиня-хавайка се казва Хула